Le championnat d'Algérie de football 1979-1980 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JE Tizi-Ouzou remporte son quatrième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) RSK-MPA ... match joué le 20 avril 1980.

(*) MPA-MPO match joué le jeudi 8 mai 1980

(*) CNB-USKA, DNCAs-DNCA, EPS-GCRM ont été joués le 23 mai 1980.
(*) MPA-ESMG match rejoué le 25 juin 1980 après le forfait de l'ESMG.

Meilleurs buteurs 
Classement des buteurs du championnat pour la saison 1979-1980.

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1979-1980
 Championnat d'Algérie de football D2 1979-1980

Championnat d'Algérie de football
Football en 1979
Football en 1980